Příjmení Nolte nese více různých osobností:

 Ernst Nolte (1923–2016) – německý historik a vysokoškolský pedagog
 Charles Nolte (1923–2010) – americký herec
 Nick Nolte (* 1941) – americký herec

Externí odkazy